San Liberatore – martire cristiano

Luoghi geografici 
 San Liberatore – frazione di Terni
 Monte San Liberatore – altura dell'Antiappennino campano compresa tra i comuni di Cava de' Tirreni, Salerno e Vietri sul Mare

Monumenti religiosi 
 San Liberatore a Maiella – abbazia presso Serramonacesca, in Abruzzo
 San Liberatore e Salvatore – chiesa di Altamura, in Puglia
 San Liberatore – chiesa di Atri, in Abruzzo
 San Liberatore – chiesa di Rieti, nel Lazio
 San Liberatore – duomo di Magliano Sabina, nel Lazio
 San Liberatore – monastero presso Castelsantangelo sul Nera, nelle Marche
 San Liberatore – santuario presso Ariano Irpino, in Campania